Ad hominem steht für:
 Argumentum ad hominem, eine Argumentationsweise
 Ad Hominem (Musikprojekt), ein rechtsextremes Musikprojekt